El arrumano es un idioma del conjunto de las lenguas balcorrumanas hablado en el Sudeste de Europa por 250.000 personas del pueblo arrumano. Se llama también:

 aromúnico
 aromuno
 arumano
 macedorrumano
 valaco
 makedon-armânâ
 macedon-arman
 limba armãneascã
 limba armãneashti
 limba armãneshce

Comparte similitudes con el rumano o dacorrumano, pero a diferencia de este que tuvo influencias de las lenguas eslavas, el arrumano tuvo influencia del griego. Algunos filólogos no lo consideran un idioma separado, sino solo un dialecto arcaico del rumano. Una de sus características fonéticas peculiares es la pérdida de la f- inicial latina (al igual que en español): ferrum → her, «hierro», aunque este mismo rasgo lo comparte también con el meglenorrumano.

Este idioma (del conjunto balcanorrománico) actualmente se habla en comunidades desperdigadas entre los siguientes Estados: Grecia, Bulgaria, Rumanía, Macedonia del Norte, Albania, Serbia, Estados Unidos, Francia, Australia y Alemania. Tal dispersión se explica porque durante siglos la mayor parte de los arrumanos (llamados otrora por los eslavos "kutzovalacos") se vio forzada a un modo de vida trashumante en carromatos, siguiendo circuitos dentro del sur de la península de los Balcanes.

Historia 

El idioma es parecido al rumano o dacorrumano, su mayor diferencia se encuentra en el vocabulario. Hay muchas menos palabras de origen eslavo en el arrumano y más de origen griego, un reflejo del estrecho contacto de los arrumanos con los griegos a lo largo de su historia.

Se suele considerar que entre el año 800 y el 1200 el latín vulgar hablado en las provincias balcánicas del Imperio Romano se dividió en cuatro lenguas: dacorrumano, arrumano, meglenorrumano e istrorrumano. 

Una posibilidad para el origen del arrumano es que, de la misma manera que el rumano estándar se cree que proviene del latín hablado por los getas, los dacios y los colonos romanos de la actual Rumanía, el arrumano desciende del latín hablado por tracios e ilirios que vivían en el sur de los Balcanes (norte de Epiro, Macedonia y Tracia).

Las influencias griegas son más fuertes que en cualquier otra lengua romance oriental, especialmente porque el arrumano usa palabras griegas para formar neologismos, mientras que el rumano los obtiene en su mayoría del francés.

Con la llegada de los turcos a los Balcanes, el arrumano recibió también algunas palabras turcas. La composición léxica aún se mantiene romance en su mayoría.

Muestra textual 

Ejemplo de un texto en arrumano comparado con el rumano y el español:

{| class=wikitable style=text-align:center;
! Arrumano || Rumano || Español
|-
| Vocala easti unã son dit zburãrea omului, faptu cu tritsearea sonorã, libirã sh'fãrã cheadicã, a vimtului prit canalu sonor (adrat di coardili vocali shi ntreaga gurã) icã un semnu grafic cari aspuni un ahtari son. Ashi bunãoarã, avem shasili vocali tsi s'fac cu vimtul tsi treatsi prit gurã, iu limba poati si s'aflã tu un loc icã altu shi budzãli pot si sta dishcljisi unã soe icã altã. Vocalili pot s'hibã pronuntsati singuri icã deadun cu semivocali i consoani. || Vocala este un sunet din vorbirea omului, făcut cu trecerea sonoră, liberă și fără piedică, aerului prin canalul sonor (compus din coardele vocale și întreaga gură) sau un semn grafic care reprezintă un atare sunet. Așa, avem șase vocale ce se fac cu aerul ce trece prin gură, unde limba poate să se afle într-un loc sau altul și buzele pot să stea deschise într-un soi sau altul. Vocalele pot să fie pronunțate singure sau împreună cu semivocale sau consoane. || La vocal es un sonido en el habla humana, formado por el paso sonoro, libre y sin trabas del aire a través del canal sonoro (compuesto por las cuerdas vocales y toda la boca) o un símbolo gráfico correspondiente a ese sonido. De esta forma, tenemos seis vocales que son producidas por el aire que pasa por la boca, donde la lengua puede estar en un lugar u otro y los labios pueden abrirse de una forma u otra. Las vocales se pueden pronunciar solas o junto con semivocales o consonantes.
|}

Padrenuestro 

Texto del padrenuestro en arrumano comparado con el rumano, el istrorrumano y el español:

{| class=wikitable style=text-align:center;
! Arrumano || Rumano || Istrorrumano || Español
|-
| Tatã-a nostru cai eshci tu tserlu. S-ayisescã a Numã-a Ta. S-yinã Vãsilia-a Ta. S-featse vreare-a Ta, cum tu tserlu shi sh-tu tutlu loc. Pãne-a nostrã di cathe dzua, dã-nã-u azã. Shi ljartã-nã amãrtiile a noshci, ashi cum-lji ljirtãm a tsilor cai nã-amãrturisescu. Sh-nu nã-ducã noi tu pirazmo, ma apurã-nã di arão. Amin. || Tatăl nostru care ești în ceruri, sființească-Se numele Tău. Vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. || Ciace nostru car le ști en cer, neca se sveta nomelu teu. Neca venire craliestvo to. Neca fie volia ta, cum en cer, așa și pre pemânt. Pena nostre saca zi de nam astez. Odproste nam dutzan, ca și noi odprostim a lu nostri dutznici. Neca nu na tu vezi en napastovanie, neca na zbăvește de zvaca slabe. Amin. || Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, pero liberanos del mal. Amén.
|}

Véase también 
 Arrumanos
 Valacos

Referencias

Bibliografía 
 BARA, Mariana: Le lexique latin hérité en aroumain dans une perspective romane (231 págs.). Múnich: LincomEuropa, 2004; ISBN 3-89586-980-5.
 BARA, Mariana: "Limba armãneascã. Vocabular şi stil" (204 págs.). Bucarest: Editura Cartea Universitară, 2007; ISBN 978-973-731-551-9.

Enlaces externos 

 Society Farsherotul (USA)
 Blog of Society AROMANIA CATHOLICA
 Armanami.org (Macedon Armans Association, en Francia).
 CTArm.org (Consiliul A Tinirlor Armanj, sitio acerca de la juventud aromaniana y sus proyectos).
 MakedonArman-Council.org
 Ucm.es (variedades lingüísticas rumanas en la Península Balcánica:arrumano, meglenorrumano e istrorrumano).

Lenguas balcorrumanas
Lenguas de Grecia
Lenguas de Albania
Lenguas de Rumania
Lenguas de Serbia
Lenguas de Macedonia del Norte
Lenguas de Bulgaria